Никола́й Беспа́лов:
 Беспалов, Николай Андреевич (1921—2009) — архитектор, акварелист, искусствовед.
 Беспалов, Николай Егорович (род. 1939) — украинский историк.
 Беспалов, Николай Николаевич (1906—1980) — советский государственный деятель, Председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР.